Osoby o tym nazwisku:
 Leszek Cais – polski entomolog
 Teodor Cais – polski oficer, urzędnik